Knapp se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leslie W. Knapp
 Markus Knapp
 Roland A. Knapp
 Sandra Knapp